Een Portugese voetballer, zie Maniche (voetballer)
 Een gemeente in Haïti, zie Maniche (Haïti)